Эрейра (Карташу) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Эрейра (Монтемор-у-Велью) — район в Португалии, входит в округ Коимбра.